Exocoetidae, famiglia di pesci d'acqua salata, dell'ordine dei Beloniformes.
 Exocoetus volitans, pesce della famiglia Exocoetidae
 Pesce Volante, costellazione.